Людми́ла Ви́кторовна Кичено́к () — украинская теннисистка; победительница восьми турниров WTA в парном разряде.

Общая информация 
Людмила — одна из двух дочерей-близнецов Елены и Виктора Киченка; её сестру зовут Надежда.

Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера 

На теннисном турнире в октябре 2015-го в Китае Людмила Киченок (414-я позиция) обыграла первую ракетку турнира итальянку Флавию Пеннетту (8-я позиция в мире).

4 ноября 2018 года вместе с Надеждой Киченок выиграла парный турнир WTA Elite Trophy в Чжухае. В следующем году она сумела отстоять титул, играя на этот раз с Андреей Клепач из Словении.

В 2018 году на Открытом чемпионате Катара, в середине февраля украинская теннисистка в паре с Моникой Адамчак из Австралии сумела дойти до полуфинального матча в котором уступила паре Клепач — Мартинес Санчес.

В июне 2021 года Людмила была квалифицирована для участия в Олимпийских играх в составе национальной команды Украины по теннису.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (12)

Победы (6) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (6)

Финалы Итоговых турниров WTA в парном разряде (2)

Победы (2)

Финалы турниров WTA в парном разряде (17)

Победы (8) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (9)

Финалы турниров ITF в парном разряде (51)

Победы (28)

Поражения (23)

История личных встреч

Примечания

Ссылки 

 
 
 

 Профиль на Теннисном портале Украины 

Теннисисты Украины
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года